Rejon wasylkowski – jednostka administracyjna w składzie obwodu kijowskiego Ukrainy.

Powstał w 1923. Ma powierzchnię 1184 km² i liczy około 58 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Wasylków.

W skład rejonu wchodzą 1 miejska rada, 4 osiedlowe rady oraz 39 silskich rad, obejmujących 65 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy 

Dawny powiat wasylkowski